Varias personalidades comparten el nombre de Rafael Marín:
Rafael Marín Trechera, escritor, traductor, crítico y guionista de cómics español;
Rafael Marín, poeta español;
Rafael Marín Lázaro, político español de la Segunda República;
Rafael Marín Zamora, futbolista español;
Rafael Marín, artista español.